Список R&B синглов № 1 в США в 1995 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1995 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Пять-лидеров этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100/pop chart: "Creep, " "This Is How We Do It, " "You Are Not Alone, " «Fantasy» и «Exhale (Shoop Shoop)».
 Шесть песен также лидировали в чарте Rhythmic crossover chart: "Creep, " "Candy Rain, " "This Is How We Do It, " "Don’t Take It Personal (Just One of Dem Days, " «You Are Not Alone» и «Fantasy».
 Две песни также возглавляли реп-чарт :en:Hot Rap Singles: «I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By» и «One More Chance / Stay with Me».

См. также 
 Лучшие синглы США 1995 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1995 году
 Top Country Albums 1995

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1995 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1995 года